São Luís ou São Luiz est le nom portugais de  et .

Brésil

São Luís 
 São Luís est la capitale de l'État du Maranhão ;
 São Luís do Quitundeest une municipalité de l'État d'Alagoas ;
 São Luís do Curu est une municipalité du Ceará ;
 São Luís de Montes Belos est une municipalité de l'État de Goiás ;
 São Luís do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí ;
 São Luís Gonzaga do Maranhão est une municipalité de l'État du Maranhão.

São Luiz

Portugal
 São Luís est une paroisse de la municipalité de Odemira dans le district de Beja au Portugal.

Autres langues 

 En français :  ;  pour le personnage éponyme.